Никола́й Мансу́ров:
 Мансуров, Николай Александрович (1870—после 1917) — земский врач и общественный деятель, член IV Государственной думы от Рязанской губернии.
 Мансуров, Николай Павлович (1830—1911) — самарский губернатор (1863—1865), член Государственного совета.
 Мансуров, Николай Порфирьевич (1834—1892) — русский врач-дерматовенеролог, доктор медицины, профессор.